That Night peut faire référence à :
 That Night, un court-métrage américain muet d'Edward F. Cline et Hampton Del Ruth, sorti en 1917
 That Night, un film américain de Leo McCarey et Arch Heath, sorti en 1928 ;
 That Night, un film américain de Craig Bolotin, sorti en 1992.
 That Night, une chanson de Carousel (un duo letton).